En arquitectura, se llama zaquizamí al artesonado o techo labrado y adornado con variedad de embutidos talla o molduras. 

Algunos ponen la diferencia de que 

 laquear se toma por un zaquizamí adornado de una especie de lazos o cuerdas llamadas en latín laquei
 lacunar, por el zaquizamí que tiene solo estas cuerdas a los lados y se llaman en latín lacus. 

Adornar con zaquizamíes sería por tanto adornarlo de esta manera, con artesonado.

Referencias 
Diccionario castellano, 1788

Elementos arquitectónicos
Arabismos